Белешть () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Белешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративний центр комуни Белешть.
 Белешть () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Белешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Белешть.
 Белешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Козмешть.
 Белешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Бістра.